Deze lijst toont de VVV-spelers die sinds de start van het betaalde voetbal in 1954 één of meer doelpunten hebben gemaakt in officiële wedstrijden in dienst van het eerste elftal.
De vetgedrukte spelers zijn in het seizoen 2022/23 nog actief voor VVV.

Officiële wedstrijden zijn: competitie-, beker-, nacompetitie-, playoff- en intertoto-wedstrijden.

Voetnoten

Topscorer
VVV-Venlo